Хохлов, Александр:
 Хохлов, Александр Валерьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Хохлов, Александр Евгеньевич (1892—1966) — советский актёр.
 Хохлов, Александр Николаевич (1929—2015) — российский востоковед, синолог.
 Хохлов, Александр Степанович (1916—1997) — советский и российский биохимик.
 Хохлов, Александр Фёдорович (1945—2003) — советский и российский физик.